Блинн:

  () — американский актёр и модель.
  (, род. 1937) — американский сценарист и телепродюсер.
 Блинн, Холбрук (, 1872—1928) — американский актёр театра и кино.
 Блинн, Шэрон (, род. 1972) — американская активистка по борьбе с раком, актриса и фотомодель.

См. также